Star City  dit Cité des étoiles ou ville des étoiles.

Il peut se référer à :

Villes

Canada 
 Star City (Saskatchewan) dans la région Saskatchewan.

États-Unis 
 Star City (Arkansas)
 Star City (Indiana)
 Star City, Michigan (Comté de Missaukee) ou West Branch Township
 Star City (Virginie-Occidentale)
 Ville dit aussi Star City
 Lafayette (Indiana)
 Lincoln (Nebraska)
 Roanoke (Virginie)

Russie 
 Star City en Russie dit Cité des étoiles ou Zvjozdny gorodok.

Fiction 
 Star City, ville fictive de DC Comics.

Autres
 Star City (Birmingham) complexe près de l'autoroute M6.
 Star City (Manille) parc d'attractions aux Philippines.
 Star City Casino complexe Australien Pyrmont.
 Star City (Séoul) building de centre commerciale de Jayang-dong.
 Star City (groupe) de musique des années 1970.
 Star City (magazine) people de l'Editions Laelia.

Homonymie de toponyme